Anguispira mordax är en snäckart som först beskrevs av Robert James Shuttleworth 1852.  Anguispira mordax ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
mordax